Stiegele ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Stiegele (1871–1956), deutscher homöopathischer Arzt
 Felix Stiegele (1881–1951), deutscher katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Georg Stiegele (1819–1868), deutscher Opernsänger (Tenor) und Komponist, siehe Giorgio Stigelli
 Paul Stiegele (1847–1903), deutscher katholischer Theologe, Domkapitular und Zentrumspolitiker 

Siehe auch:

 Stiegel
 Stiegl